Fulke Greville ist der Name folgender Personen:

* Fulke Greville, 1. Baron Brooke (1554–1628), englischer Politiker und Schriftsteller
 Fulke Greville (Diplomat) (1717–1806), britischer Diplomat
 Fulke Greville-Nugent, 1. Baron Greville (1821–1883), britisch-irischer Politiker